La milice populaire de la RLP (en ), abrégé en 2e corps est la composante armée de la République auto-proclamée de Louhansk. Elle fait partie des Forces séparatistes de la guerre du Donbass.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe

Articles connexes 

Unité ou formation militaire créée en 2014
2014 en Ukraine
2022 en Ukraine
Guerre du Donbass
Guerre russo-ukrainienne
Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022